Прахатице:

 Прахатице — город на юге Чешской Республики
 Прахатице — один из 7 районов Южночешского края Чехии.